Tobler ist ein Schweizer und österreichischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Tobler ist ein zu Tobel gebildeter Herkunftsname.

Namensträger 
 Achim Tobler (1908–1995), schweizerisch-deutscher Industriemanager

 Alfred Tobler (1845–1923), Schweizer Theologe, Konzertsänger und appenzellischer Volkskundler
 Alfred Tobler (Verleger) (1901 – nach 1964), Schweizer Buchhändler und Verleger
 Anna Maria Tobler (1882–1935), Schweizer Künstlerin
 August Tobler (1872–1929), Schweizer Geologe
 Carl Künzli-Tobler (1862–1925), Schweizer Kaufmann und Verleger von Ansichtskarten
 Christa Tobler (* 1961), Schweizer Juristin
 Christian Henry Tobler (* 1963), US-amerikanischer Spezialist für historische Fechtkünste
 Daniel N. Tobler (1939–2011), Schweizer Manager und Konzertveranstalter
 David Tobler (1880–1933), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Edwin Tobler (1922–2020), Schweizer Münzensammler und Numismatiker
 Ferdinand Tobler (1870–1951), Schweizer Unternehmer
 Friedrich Tobler (1879–1957), deutscher Botaniker und Lichenologe
 Fritz Tobler (1882–1940), Schweizer Ingenieur
 Georg Christoph Tobler (1757–1812), Schweizer Pfarrer, Übersetzer und Schriftsteller

 Hans Werner Tobler (* 1941), Schweizer Historiker
 Jakob Tobler (1883–1964), Schweizer Unternehmer
 Jakob Bänziger-Tobler († 1657), Politiker und Kriegshauptmann
 Jean Tobler, Berner Chocolatier

 Josefine Tobler (1879–1959) Schweizer Ärztin
 Li Tobler (1948–1975), Schweizer Schauspielerin, Modell und Galeristin
 Ludwig Tobler (1827–1895), Schweizer Germanist und Volkskundler
 Marcel Tobler (* 2001), österreichischer Mittelstreckenläufer
 Maria Geroe-Tobler (1895–1963), Schweizer Malerin und Textilkünstlerin
 Max Tobler (1876–1929), Schweizer Arzt und Schriftsteller
 Mina Tobler (1880–1967), Schweizer Pianistin und Klavierlehrerin
 Minna Tobler-Christinger (1886–1936), Schweizer Ärztin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Otto Tobler (1879–1946), Jurist und Pionier des Schweizer Natur- und Heimatschutzes
 Patrik Tobler (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Paul Hans Tobler (* 1923), Schweizer Schlosser, Metallbauer und Industrieunternehmer
 Reinhard Hohl-Tobler (1841–1930), Schweizer Textilunternehmer, Gemeindepräsident, Kantonsrat und Regierungsrat

 Rolf Tobler (1923–2016), Schweizer Kinderarzt
 Rudolf Tobler (Bankdirektor) (1852–1931), Schweizer Bankdirektor
 Salomon Tobler (1794–1878), Schweizer Dichter
 Stefan Tobler (* 1959), Schweizer evangelisch-lutherischer Theologe
 Theodor Tobler (1876–1941), Schweizer Unternehmer
 Titus Tobler (1806–1877), Schweizer Arzt und Palästinaforscher
 Töbi Tobler (* 1953), Schweizer Hackbrettspieler und Improvisationsmusiker
 Victor Tobler (1846–1915), Schweizer Genremaler und Illustrator
 Waldo R. Tobler (1930–2018), US-amerikanischer Geograf und Kartograf schweizerischer Abstammung
 Walter Tobler (1918–1971), Schweizer Lehrer, Winzer, Heimatforscher und Sammler

Siehe auch 
 Tobler (Familie, Appenzell Ausserrhoden)
 Chocolat Tobler, Schweizer Schokoladenfabrik («Toblerone»)
 Tobler Haustechnik, Schweizer Haustechnik-Großhändler
 Dobler
 Tober

Familienname
Deutscher Personenname